Lake Forest kan syfta på:

Lake Forest, Kalifornien
Lake Forest, Florida
Lake Forest, Illinois